Stürlack war der deutsche Name zweier Dörfer im ehemaligen Ostpreußen:
Klein Stürlack, heute Sterławki Małe, Gemeinde Giżycko
Groß Stürlack, heute Sterławki Wielkie, Gemeinde Ryn